Neferkare I
 Neferkare II
 Neferkare III
 Neferkare IV
 Neferkare V
 Neferkare VI
 Neferkare VII